Dawe oder Dawé steht für:

 Dawé (Benin), Siedlung und Arrondissement im Département Atlantique, Benin
 Dawé, Dorf in der Gemeinde Tarka, Departement Belbédji, Region Zinder, Niger, siehe Elh Dawèye
 (4393) Dawe, Asteroid des Hauptgürtels

Dawe ist der Familienname folgender Personen:

 Billie Dawe (1924–2013), kanadischer Eishockeyspieler 
 George Dawe (1781–1829), englischer Maler
 Graham Dawe (* 1959), englischer Rugby-Union-Spieler

 Morley Thomas Dawe (1880–1943), englischer Kolonialbotaniker und Landwirtschafts-Sachverständiger
 Nathan Dawe (* 1994), englischer DJ und Musikproduzent
 Roger D. Dawe (* 1934), britischer Altphilologe
 Tony Dawe (* 1940), britischer Tonmeister

DAWE steht als Abkürzung für:

 Diacetylweinsäureester, siehe Diacetylweinsäureglyceride

Siehe auch:
 Dawes

Abkürzung